Леонор Шабо, граф де Шарни (; ок. 1526 — август 1597) — французский государственный деятель.

Старший сын адмирала Франции Филиппа Шабо и Франсуазы де Лонгви. Граф де Бюзансе, сеньор де Паньи и др.

В 1555 пожалован в рыцари ордена Святого Михаила, в 1559 дворянин Палаты короля, затем член личного совета короля, капитан ста всадников, великий сенешаль и генеральный наместник короля в Бургундии.

В 1570 назначен великим конюшим Франции, позднее передал эту должность своему зятю Шарлю де Лоррену, герцогу д'Эльбёфу.

Первый представитель дома Шабо, ставший рыцарем ордена Святого Духа, при его учреждении 31 декабря 1578. При этом его имя не упоминается в списках кавалеров, так как сам орден он по неизвестным причинам не получил.

Как губернатор Бургундии через несколько дней после Варфоломеевской ночи получил приказ Карла IX, опасавшегося мести гугенотов, перейти к репрессиям в отношении протестантов, если те будут продолжать устраивать собрания и провоцировать волнения.

Придерживаясь умеренной политики, Леонор Шабо проигнорировал это распоряжение, и не позволил устроить погромы.

Семья 
.
1-я жена (15.02.1549): Клод Гуфье, дочь Клода Гуфье, герцога де Роанне, и Жаклин де Латремуй

Дети:

 Катрин Шабо (ум. 1609), графиня де Бюзансе. Крещена 29 июня 1561, восприемниками при крещении были Антуан де Бурбон, король Наварры, и Екатерина Медичи. Муж (18.10.1576): Гийом де Со, граф де Таванн
 Шарлотта Шабо (ум. 1606). Муж (5.10.1578): Жак Левенёр, граф де Тийер (ум. 1596)

2-я жена: Франсуаза де Ри, дочь Жоашена де Ри и Антуанетты де Лонгви, дамы де Гири

Дети:

 Маргерит Шабо (1565—29.09.1652). Муж (02.1583): Шарль де Лоррен, герцог д'Эльбёф (1556—1605)
 Катрин Шабо (ум. 1588). Муж (21.08.1584): Клод II де Вержи, барон д'Отре (1560—1602)
 Франсуаза Шабо (ум. 1602) . Муж (27.02.1588): Анри Юро, граф де Шиверни (1575—1648)
 Леонора Шабо (ум. 1618). Муж (16.05.1598): Кристоф де Ри де Ла-Палю (ум. 1637), маркиз де Варамбон

Примечания

Литература 
 , pp. 190—193

Участники Религиозных войн: Католики
Великие конюшие Франции
Леонор